There Was a Crooked Man est un film britannique réalisé par Stuart Burge en 1960.

Synopsis

Fiche technique

Distribution

Voir aussi

Articles connexes 
 Cinéma britannique

Bibliographie 
  Monthly Film Bulletin, 321
  Sight and Sound, automne 1960, p. 208

Liens externes 

Film britannique sorti en 1960
Film tourné en Angleterre du Nord-Ouest